Grab je naseljeno mjesto u gradu Ljubuškom, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Zapadnohercegovačkoj županiji
Ljubuški